Buslijn 67 (Amsterdam-Amstelveen), regio Amsterdam.
 Buslijn 67 (Rotterdam)
 Buslijn 67 (Winsum-Hornhuizen), provincie Groningen.